Тузов (женская форма — Тузова) — фамилия.

Известные носители:
 Тузов, Алексей Вячеславович (род. 1996) — российский кёрлингист.
 Тузов, Василий Иванович (1904—1969) — Герой Советского Союза.
 Тузов, Игнатий Лукьянович (1851—1916) — русский книгоиздатель.
 
 
 
 Тузов, Юрий Васильевич (1953—2020) — российский актёр.

Тузова 
 Тузова, Клара Евгеньевна (1929—2019) — советская и российская театральная актриса, артистка Таганрогского драматического театра имени А. П. Чехова, заслуженная артистка РСФСР (1976).

См. также 
 Тузовский